Lega anseatica (Hanse) – alleanza tardomedievale 
 Hanse – azienda nautica tedesca
 Hanse – comune giapponese soppresso
 Hanse – rompighiaccio del 1966
 Hanse – videogioco del 1986

Persone
 Arthur Hanse – sciatore portoghese
 Chantal Hanse – modella olandese
 Émile Hanse – calciatore belga
 Everald Hanse – martire inglese
 Franz Hänse – politico tedesco
 Joseph Hanse – linguista belga